Niemcy:
 Friedewald – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Hersfeld-Rotenburg
 Friedewald – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen

Zobacz też:
 Urząd Friedewald